Wszystkie pieniądze świata – powieść Anatola Potemkowskiego
 Wszystkie pieniądze świata – polski miniserial z 1999 r. w reżyserii Andrzeja Kotkowskiego, adaptacja powieści
 Wszystkie pieniądze świata – amerykański film z 2017 r. w reżyserii Ridleya Scotta